Orrgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Orrgrunden, Pargas, Åboland, 
 Orrgrunden, Hangö, Nyland,

Se även
Orrgrund
Orrgrundet
Ormgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar